Термин Анафора има више значења.
 Анафора (литургија)
 Анафора (стилска фигура)